Ljubičice su muzička grupa iz Pančeva nastala 2011. godine. Mada sebe često opisuju kao rokenrol bend, glavna karakteristika njihovog stila je spajanje različitih žanrova muzike, -{crossover}-, a slušaoci je svrstavaju i u široku oblast indi popa. Svi članovi Ljubičica su klasično obrazovani muzičari. Srž benda čine braća Petar i Vuk Stevanović, oko kojih orbitiraju virtuozi raznih profila. Opisani su i kao energičan elektro-scenski spektakl i brend iza kojeg stoje desetine vrhunskih muzičara smeštenih na potezu od Beograda, preko Pančeva, Hamburga, pa do Berklija.

Krajem 2011. na takmičenju demo bendova „Tvoj zvuk“ u Božidarcu prvi put se pojavljuju na sceni izvodeći autorsku muziku. Osvajaju prvu nagradu žirija. Već naredne godine nastupaju u finalu Banjalučkog Demo fest-a i osvajaju nagradu publike kao najperspektivniji mladi bend u 2012. godini u online magazinu Popboks. Široj publici su poznati po rock'n'roll albumu Ljubičice&Co, kojim su raskrstili sa svojim idolima. Usledila je kolaboracija sa Jesenjim Orketstrom na albumu Godine u Vetru, a potom i Ecičibulj Brass Album, koji je prikazao avangardnu stranu Ljubičica.

Kao muzičari i producenti, sarađivali su sa mnogim umetnicima i bendovima među kojima su: Sajsi MC, Jesenji orkestar, Buč Kesidi, Jarboli, Miša Peruničić, Bill Drummond, Astor Lajka, Barka Dilo, Nadja, Svi na pod, The Cyclist Conspiracy, San debelih žena, Ilija Ludvig i drugi.

Autori su muzike za seriju "Žigosani u reketu", kompletne muzike za dečiju seriju "Muke jednog Lava" u produkciji školskog programa RTS, muzike za dugometražni film "Drugi deo" kao i nekoliko kratkih filmova.

Izdanja 

Albumi:
Ljubičice&Co. (2014) Kontra
Ecičibulj Brass Album (2015) Samostalno izdanje
Godine u vetru feat. Jesenji orkestar (2016) Kontra

EP's:
Taj neobičan dan (2014) Kontra
Rad na zemlji (2017) Kontra
Žigosani u reketu (2019) Kontra

Singlovi:
Sama (2014) Kontra
O majmunu i zmiji (2015) Kontra
Lovina (2015) Kontra
Bombonice feat. Sajsi MC (2017) Kontra
Jedva čekam rat ljudi protiv mašina (2019) Kontra

Spoljašnje veze 

Ljubičice official site  
Ljubičice na sajtu Diskogs
Ljubičice na sajtu Jutjub
Ljubičice na sajtu Facebook
Ljubičice na sajtu Twitter
Ljubičice na sajtu Instagram
Interview for LiveTrigger Magazine  
MjuzNjuz o Ljubičicama  
Intervju za MjuzNjuz  
Intervju za City Magazine  

Српске инди поп групе
Српске инди рок групе
Музичке групе из Панчева
Музичке групе основане 2011.